Gluško  či Glušková () je ruské příjmení ukrajinského původu, má více nositelů:

Julia Glušková (* 1990), izraelská tenistka ukrajinského původu 
Sergej Gluško (* 1970), ruský herec, zpěvák a striptér
Valentin Gluško (1908–1989), sovětský raketový konstruktér